Nowa Cerekwia – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Kietrz
 Nowa Cerekwia – osada w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Kietrz
 Nowa Cerekwia – przystanek kolejowy